Der IIHF Federation Cup 1994 war die erste Austragung des von der Internationalen Eishockey-Föderation IIHF ausgetragenen Wettbewerbs und fand parallel zum Europapokal statt. Er wurde zwischen dem 11. November und 29. Dezember 1994 ausgetragen. Insgesamt nahmen 13 Mannschaften aus zwölf ausschließlich osteuropäischen Staaten teil, wobei die Bundesrepublik Jugoslawien als einziges Land mit zwei Teilnehmern vertreten war. Allein vier Mannschaften kamen aus den Staaten des ehemaligen Jugoslawiens.

Während der Gastgeber des Finalturniers, HDD Olimpija Ljubljana, gesetzt war, wurden die drei weiteren Teilnehmer in Qualifikationsturnieren ermittelt. Der erstmalige Sieger des Cups war Salawat Julajew Ufa aus Russland, die sich im Finale gegen den tschechischen Teilnehmer HC Pardubice durchsetzten.

Vorrunde 
Die drei Vorrundenturniere fanden am 11. und 12. November 1994 in Oświęcim, Poprad und Belgrad statt. Es spielten je vier Teams pro Turnier. Der Sieger eines Turniers erhielt jeweils einen der drei freien Startplätze im Finalturnier. Dafür musste er sowohl die Halbfinal- als auch die Finalpartie des Turniers siegreich bestreiten.

Gruppe A 
In der Gruppe A, die im polnischen Oświęcim ausgespielt wurde, setzte sich Salawat Julajew Ufa aus Russland in beeindruckender Manier durch. Sie besiegten sowohl den kroatischen Vertreter KHL Medveščak Zagreb mit 21:1 im Halbfinale als auch Turniergastgeber KS Unia Oświęcim, der sich tags zuvor knapp gegen Alba Volán Székesfehérvár durchgesetzt hatte, im Finale mit 10:2. Ufa sicherte sich somit die Teilnahmeberechtigung an der Finalrunde.

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Gruppe B  
Das im slowakischen Poprad ausgetragene Turnier der Gruppe B sah die tschechische Mannschaft des HC Pardubice die Finalrunde erreichen. Nach einem deutlichen 12:2-Sieg über Politechnik Kiew standen sie im Finale dem Gastgeber ŠKP PS Poprad gegenüber, der sich mit 20:1 gegen den SC Miercurea Ciuc durchgesetzt hatte. In einem umkämpften Finale, das in der Verlängerung entschieden wurde, konnte Pardubice mit 5:4 gewinnen.

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Gruppe C 
Die Spiele der Gruppe C wurden in Belgrad veranstaltet. Neben dem HK Bulat Temirtau und dem HK Lewski Sofia spielten mit dem HK Partizan Belgrad und HK Vojvodina Novi Sad zwei Mannschaften aus der Bundesrepublik Jugoslawien im Turnier. Das Finale erreichten Temirtau und Belgrad, die sich überraschend mit 4:2 gegen die Kasachen durchsetzten.

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Finalrunde 
Das Finalrundenturnier fand am 28. und 29. Dezember 1994 im slowenischen Ljubljana statt. Neben dem Gastgeber HDD Olimpija Ljubljana waren die drei Vorrundensieger der Gruppen A, B und C qualifiziert.

Im Halbfinale trafen zunächst der HC Pardubice auf den HK Partizan Belgrad sowie HDD Olimpija Ljubljana auf Salawat Julajew Ufa. In beiden Duellen setzten sich die Favoriten aus Pardubice und Ufa souverän durch und schafften den Sprung ins Finale. Dort konnten sich die Russen mit einem 4:1-Sieg den erstmals ausgetragenen Cup sichern. Den dritten Platz belegten die Gastgeber aus Ljubljana.

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Literatur

Weblinks 
 
 Ergebnisse des Turniers bei hokej.snt.cz

Eishockeyveranstaltung 1994